Магалья́йнш (), также Магеллан — фамилия португальского происхождения. Известные носители:

 Магальяйнш, Фернау, также Фернан Магеллан (1480—1521) — португальский и испанский мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие.
 Магальяйнш Лима, Жайме де (1859—1936) — португальский писатель, первый в Португалии толстовец.
 Магальяйнш, Жайми (род. 1962) — португальский футболист, полузащитник.
 Магальяйнш, Жозе (1837—1898) — бразильский политик, военный, писатель.
 Магальяйнш Силва, Клейдимар (род. 1982) — бразильский футболист, нападающий.

Си. также 
 Магальяйнш Песоа — многофункциональный футбольный стадион в городе Лейрия (Португалия).